MA, mA, MA ou Ma pode referir-se a:

Filme
Ma, filme de suspense e terror psicológico estadunidense de 2019

Geografia
MA - Estado brasileiro do Maranhão 
MA - Estado americano de Massachusetts (postal e ISO 3166-2)
MA - País africano Marrocos (código ISO de duas letras)

Eletricidade
 mA é o símbolo de miliAmpère.
 MA é o símbolo de Mega Ampère

Tempo
 Ma é  o símbolo de milhão (1.000.000) de anos (Mega annum), uma unidade de tempo geológico.

Outros usos
 Ma (espaço negativo) - palavra japonesa originalmente utilizada na arte e design.
 Master of Arts - grau académico

Desambiguação